Osmerac (stih)
 Osmerac (veslanje)